Grandisoniidae — семейство безногих земноводных, обитающих в Африке, на Сейшельских островах и в Индии. Как и другие червяги, они внешне напоминают червей или змей. Семейство ранее было известно как Indotyphlidae.

Таксономия 
Роды этого семейства первоначально были помещены в семейство Caeciliidae. В 2011 году роды Gegeneophis, Grandisonia, Hypogeophis, Idiocranium, Indotyphlus, Praslinia и Sylvacaecilia были выделены в семейство Indotyphlidae, названное в честь трибы Indotyphlini, которая использовалась Lescure et al (1986) для индийских родов Gegeneophis и Indotyphlus. Однако позже было указано, что название Grandisoniidae является подходящим названием группы семейства, поскольку, согласно правилам Номенклатурного кодекса, название, опубликованное более высокого ранга, Grandisoniinae, имеет приоритет над названием более низкого ранга, опубликованным в той же работе, Indotyphlini.

Классификация 
 Род Gegeneophis
 Gegeneophis carnosus
 Gegeneophis danieli
 Gegeneophis goaensis
 Gegeneophis krishni
 Gegeneophis madhavai
 Gegeniophis mhadeiensis
 Gegeneophis orientalis
 Gegeneophis pareshi
 Gegeneophis primus
 Gegeneophis ramaswamii
 Gegeneophis seshachari
 Gegeneophis tejaswini
 Род Grandisonia
 Grandisonia alternans
 Grandisonia larvata
 Grandisonia sechellensis
 Род Hypogeophis
 Hypogeophis brevis
 Hypogeophis montanus
 Hypogeophis pti
 Hypogeophis rostratus
 Род Idiocranium
 Idiocranium russeli
 Род Indotyphlus
 Indotyphlus battersbyi
 Indotyphlus maharashtraensis
 Род Praslinia
 Praslinia cooperi
 Род Sylvacaecilia
 Sylvacaecilia grandisonae

Примечания 

Безногие земноводные
Семейства земноводных